Soline (Bosiljevo), plaats in Kroatië
Soline (Dobrinj), plaats in Kroatië
Soline (Mljet), plaats in Kroatië
Soline (Sali), plaats in Kroatië
Soline (Župa dubrovačka), plaats in Kroatië